Hobson ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hobson (Alabama)
 Hobson (Colorado)
 Hobson (Idaho)
 Hobson (Kentucky)
 Hobson (Missouri)
 Hobson (Montana)
 Hobson (Ohio)
 Hobson (Texas)
 Hobson (Virginia)

Hobson ist der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:
 Hobson (County Durham), England

Hobson ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Hobson (1933–2021), US-amerikanischer Psychiater
 Asher Hobson (1889–1992), US-amerikanischer Agrarökonom
 Charles Hobson, Baron Hobson (1903–1966), britischer Politiker, Abgeordneter des House of Commons und Mitglied des House of Lords
 Dave Hobson (* 1936), US-amerikanischer Politiker
 Ernest William Hobson (1856–1933), britischer Mathematiker
 Florence Fulton Hobson (1881–1978), irische Architektin
 John Atkinson Hobson (1858–1940), englischer Publizist  und Ökonom
 John M. Hobson (* 1962), britischer Politikwissenschaftler
 Marian Hobson (* 1941), britische Literaturwissenschaftlerin und Romanistin
 M. K. Hobson (* 1969), US-amerikanische Schriftstellerin
 Percy Hobson (1942–2022), australischer Hochspringer
 Peter Hobson (* 1949), englischer Psychoanalytiker
 Richmond Pearson Hobson (1870–1937), US-amerikanischer Marineoffizier und Politiker
 Robert Hobson, englischer Psychotherapeut
 Rolf Hobson (* 1961), norwegischer Historiker
 Thomas Hobson (1544–1631), britischer Kurier, von dem Hobson’s Choice abgeleitet wird
 Valerie Hobson (1917–1998), britische Schauspielerin
 William Hobson (1793–1842), erster Gouverneur von Neuseeland und Co-Autor des Treaty of Waitangi

Siehe auch:

 Hobson’s Choice
 Hopson